CSKA Sofia – klub hokejowy
 CSKA Sofia – klub piłki nożnej
 CSKA Sofia – klub piłki siatkowej kobiet
 CSKA Sofia – klub piłki siatkowej mężczyzn
 CSKA Sofia – klub zapaśniczy